Jarogniewice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jarogniewice, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Jarogniewice, un village dans la voïvodie de Lubusz.